Daniel Caron est un ancien footballeur professionnel français né le  à Denain. Il évoluait au poste de milieu de terrain.

Il a disputé 339 matchs dans le Championnat de France de D2 au cours de sa carrière.

Carrière 

Après un passage à Creil, Daniel Caron commence sa carrière professionnelle à l'USL Dunkerque, en deuxième division. Il joue son premier match au cours de la saison 1983-1984 et reste au club durant cinq saisons, disputant 155 rencontres en championnat. 

Il rejoint le FC Meaux en 1998, puis le FC Lorient l'année suivante. Au cours de la saison 1990-1991, il s'engage avec le MUC 72, avec lequel il dispute 150 rencontres de deuxième division en cinq ans, avant de terminer sa carrière au Tours FC.

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'USL Dunkerque
Joueur du FC Lorient
Joueur du Mans FC
Naissance à Denain
Naissance en octobre 1964